Lamellaxis är ett släkte av snäckor som beskrevs av Strebel och Pfeffer 1882. Lamellaxis ingår i familjen sylsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sylsnäckor
Lamellaxis